Julius Römer (1848–1926) erdélyi szász botanikus
 Julius Römer (1995) német színész